Чемпионат Европы по дзюдо 1980 года прошёл раздельно: состязания среди женщин состоялись в Удине (Италия) с 14 по 16 мая, а состязания среди мужчин — в Вене (Австрия) с 16 по 18 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Общий

Ссылки 
 Итоги чемпионата в Вене
 Итоги чемпионата в Удине
 Head coach of the Soviet national team BORIS MISHCHENKO talks about the results of the European Judo Championships. // Sport in the USSR. - 1980. - P. 2.

1980
Май 1980 года
1980 год в дзюдо
Чемпионаты Европы в Италии
Спорт в Австрии в 1980 году
Спорт в Италии в 1980 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по дзюдо в Австрии
Международные соревнования по дзюдо в Италии
Чемпионаты Европы в 1980 году
Спортивные соревнования в Удине